Джей-лига 1998 — 6-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги.

Турнирная таблица

First Stage

Second Stage

Championship Playoff
Касима Антлерс 2-1 ; 2-1 Джубило Ивата

Overall

Символическая сборная
Нарадзаки, Сэйго
Сома, Наоки
Танака, Макото
Акита, Ютака
Оно, Синдзи
Оку, Дайсукэ
Фудзита, Тосия
Нанами, Хироси
Дунга
Накаяма, Масаси
Янагисава, Ацуси

Ссылки
RSSSF 

Япония
1998
Спорт в Японии в 1998 году